FV, Fv eller fv kan avse:

 FV – IATA:s kod för flygbolaget Rossiya
 FV – en förkortning för  Svenska flygvapnet
 FV – en idrottsförening i Örnsköldsvik, se IF Friska Viljor
 fV – en härledd SI-enhet för elektrisk spänning, se Femtovolt